Scott Chipperfield (Wollongong, 30 de Dezembro, 1975) é um jogador de futebol da Austrália. Atualmente joga pelo FC Basel na Super Liga Suíça usando a camisa número 11.

Scott é meio-campista, e freqüentemente é convocado para jogar pela seleção australiana, onde já jogou por 65 vezes, e marcou 12 gols. 

Nascidos em 1975
Naturais de Wollongong
Futebolistas da Austrália
Futebolistas do FC Basel
Jogadores da Seleção Australiana de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2005
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010